Stora Lommetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lommetjärnen (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora Lommetjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (2,2 ha)
Stora Lommetjärnet (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Stora Lommetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Lommetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn